Go West () — многозначный термин.

В музыке 
 Go West — британская поп-группа, основанная в 1982 году.
 Go West — дебютный одноимённый альбом этой группы. Издан в 1985 году.
 Go West — песня британской группы The Cult, изданная в 1984 году.
 Go West — песня американской диско-группы Village People, написанная в 1979 году.

В кинематографе 
 Go West — американская чёрно-белая комедия режиссёра Бастера Китона, 1925 год.
 Go West — американская комедия, 1940 год.